Эрэнгдэ — топоним в России якутского происхождения.

 Эрэнгдэ — река, левый приток р. Конончан, координаты 64°05' 118°11'
 Эрэнгдэ — озеро, в левобережье р. Марха, координаты 63°39' 118°40'
 Эрэнгдэ — урочище, на правом берегу р. Ботомою, координаты 63°03' 117°43'

Примечания